Skynet ist:

 eine Künstliche Intelligenz aus dem Film Terminator. Davon abgeleitet:
 ein Computernetzwerk gleicher Art aus dem Playstation- und PC-Spiel Novastorm
 der zweite Teil der Computerspielreihe, siehe The Terminator: Skynet
 Ein Computervirus, siehe Skynet (Computervirus)
 eine Satellitenreihe, siehe auch Skynet 5
 ein Verein in Tirol (Österreich) der ein Funknetzwerk unterhält, siehe Skynet-JC
 eine Marke der Proximus SA in Belgien
 eine japanische Billigfluggesellschaft, siehe Solaseed Air (zuvor Skynet Asia Kōkū)
 ein NSA-Programm zur Terrorabwehr
 das CCTV-Überwachungssystem Chinas
 eine Firmware zum Betrieb von 3D-Druckern